Катафийон — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе .
 Катафийон (Икария) — село в сообществе .
 Катафийон (Козани) — село.
 Катафийон (Месиния) — село в сообществе .
  — село.